Benito Carrasco puede hacer referencia a:

 Benito Javier Carrasco (1877-1958), ingeniero agrónomo y paisajista argentino;
 Benito Carrasco (1815-1871), abogado argentino, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.